rmo – codice ISO 639-3 della lingua sinti-romaní
RMO – squadra ciclistica professionistica francese (1986-1992)